Louis Mirault, dit Fanchy (1866-1938), poète et écrivain français ;

Voir aussi 
 Pierre Beaumirault, menhir à Bruyères-le-Châtel, dans le département de l'Essonne, dans le sud de la région parisienne, en France.
 Maisons et tour de Mirault, monument historique à Avignon, dans le département du Vaucluse